En , Pokrzywno est le nom : 

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 du village de Pokrzywno, dans le powiat de Grudziądz ;
 du village de Pokrzywno, dans le powiat de Toruń.

 dans d'autres voïvodies :
 du village de Pokrzywno, dans la voïvodie de Basse-Silésie ;
 du village de Pokrzywno, dans la voïvodie de Grande-Pologne ;
 du village de Pokrzywno, dans la voïvodie de Poméranie ;
 du village de Pokrzywno, dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.